Марк Ноулз и Данијел Нестор су бранили титулу али нису учествовали те године.

Јако Елтинг и Паул Хархојс су у финалу победили Патрика Фредриксона и Магнуса Нормана са 6:3, 6:2.

Носиоци 

 Јако Елтинг /  'Паул Хархојс (победници)
 Петер Ниборг /  Либор Пимек (прво коло)

<li>  Гијом Рау /  Хавијер Санчез (прво коло)
<li>  Хендрик Јан Давидс /  Шенг Схалкен (четвртфинале)

Жреб

Спољашње везе 
 "Жреб парова - Доха 1997."

Отворено првенство Катара у тенису 1997.
Отворено првенство Катара у тенису — мушки парови